Sérgio foi o cognome de vários Papas Católicos: 

084  Papa Sérgio I  ~ (687-701) 	
103  Papa Sérgio II  ~ (844-847) 	
121  Papa Sérgio III ~ (904-911) 	
144  Papa Sérgio IV ~ (1009-1012) O.S.B.

Desambiguações de papas